Баскето (Baskatta, Basketto, Mesketo) — афразійська мова, поширена в спеціальних воредах (від амх. woreda - «округ») Області Народностей Південної Ефіопії (зона Північний Омо, плато на захід від Булкі) в Ефіопії. Носії мови називають її «маскето», хоча їх сусіди користуються іншою назвою — «баскето». Є 2 діалекти — доко (докко) і долло. Крім своєї мови, деякі також говорять на мовах галіла, гофа, мело, ойда.

Писемність 
Мова баскето використовує ефіопське письмо.

 В письмі є залежні знаки для позначення довготи голосного, подвоєння приголосного, і подвоєння приголосного та довготи голосного в одному складі.

Для прикладу показано написання цих діакритичних знаків зі знаками для приголосного звука [m].

Примітки

Література 
 Schütz, Julia (2006): "Kasusmarkierung im Basketo: Eine Analyse im Rahmen der Distribuierten Morphologie" in Gereon Müller & Jochen Trommer (eds.): Subanalysis of Argument Encoding in Distributed Morphology, Linguistische Arbeitsberichte 84, Universität Leipzig, pp. 63–75.

Писемності Африки
Мови Ефіопії
Омотські мови
Алфавітний покажчик мов і діалектів